Сюбліньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 165 км на південь від Парижа, 85 км на південний схід від Орлеана, 45 км на північний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 142 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 310,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюбліньї на сайті французького Національного інституту географії
 Сюбліньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сюбліньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сюбліньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сюбліньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер